Иван Павлович Смирнов:
 Смирнов, Иван Павлович (1872—после 1917) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Смирнов, Иван Павлович (1905—?) — инженер-технолог, изобретатель, лауреат Ленинской премии 1966 года.